Peel Engineering Company — британская компания, занимающаяся производством мототехники, включая микромобили Peel Manxcar, Peel P50 и Peel Trident. Впоследствии компания перешла на производство лодок из стекловолокна с подвесным мотором, обтекателей для мотоциклов.
Компания была расформирована в 1974 году. В 2010 году была воссоздана.

Продукция компании 
В 1960-х годах компания занималась выпуском трёхколёсных микромобилей, рассчитанных на двух человек. Доступ в салон автомобилей обеспечивался откидыванием вперед кабины. Дверей в машине не было. Кабина изготавливалась из плексигласа. Выпускаемые модели:
 1962—1965 — Peel P50
 1964 — Peel Trident
 1966—1967 — Peel Viking Sport

Всего было выпущено 120 автомобилей.

Выпускаемые фирмой обтекатели для мотоциклов позволяли снижать аэродинамического сопротивления, что, в свою очередь, уменьшало расход топлива и обеспечивало более высокие скорости при низких оборотах двигателя, что увеличивало срок службы двигателя.

Литература 
 Barry Edwards: P50. Peel Engineering’s Extraordinary Legacy. The Story of the world’s smallest production car. Lily Publications, Ramsey 2014, ISBN 978-1-907945-76-2.
 Elvis Payne: The A–Z of Three-Wheelers. A definitive reference guide. Nostalgia Road, Manchester 2013, ISBN 9781908-347169, S. 184—185.
 George Nick Georgano (Chefredakteur): The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile. Volume 3: P–Z. Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago 2001, ISBN 1-57958-293-1, S. 1200—1201.

Примечания

Ссылки 

Автомобили Peel
Автомобилестроительные компании Великобритании